Eicissus är ett släkte av insekter. Eicissus ingår i familjen Epipygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Eicissus